Úrvalsdeild, hoogste voetbalcompetitie in IJsland voor mannen
Úrvalsdeild (vrouwen), idem voor vrouwen